Michael Thomas O'Connell (né le  à Chicago, dans l'État de l'Illinois aux États-Unis) est un joueur professionnel de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1973-1974 || Canadians de Kingston || AHO ||70 ||16 ||43 ||59 ||81 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1974-1975 || Canadians de Kingston || AHO ||50 ||18 ||55 ||73 ||47 ||8 ||1 ||3 ||4 ||8
|-
|1975-1976 || Black Hawks de Dallas || LCH ||70 ||6 ||37 ||43 ||50 ||10 ||2 ||8 ||10 ||8
|- 
|1976-1977 || Black Hawks de Dallas || LCH ||63 ||15 ||53 ||68 ||30 ||5 ||1 ||4 ||5 ||0
|-
|1977-1978 || Black Hawks de Dallas || LCH ||62 ||6 ||45 ||51 ||75 ||13 ||1 ||11 ||12 ||8 
|- 
|1977-1978 || Blackhawks de Chicago || LNH ||6 ||1 ||1 ||2 ||2 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1977-1978 || Hawks du Nouveau-Brunswick || LAH ||35 ||5 ||20 ||25 ||21 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|1978-1979 || Blackhawks de Chicago || LNH ||48 ||4 ||22 ||26 ||20 ||4 ||0 ||0 ||0 ||4 
|-
|1979-1980 || Blackhawks de Chicago || LNH ||78 ||8 ||22 ||30 ||52 ||7 ||0 ||1 ||1 ||0 
|- 
|1980-1981 || Blackhawks de Chicago || LNH ||34 ||5 ||16 ||21 ||32 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|1980-1981|| Bruins de Boston || LNH ||48 ||10 ||22 ||32 ||42 ||3 ||1 ||3 ||4 ||2 
|-
|1981-1982 || Bruins de Boston || LNH ||80 ||5 ||35 ||40 ||75 ||11 ||2 ||2 ||4 ||20 
|- 
|1982-1983 || Bruins de Boston || LNH ||80 ||14 ||39 ||53 ||42 ||17 ||3 ||5 ||8 ||12 
|-
|1983-1984 || Bruins de Boston || LNH ||75 ||18 ||42 ||60 ||42 ||3 ||0 ||0 ||0 ||0 
|- 
|1984-1985 || Bruins de Boston || LNH ||78 ||15 ||40 ||55 ||64 ||5 ||1 ||5 ||6 ||0 
|-
|1985-1986 || Bruins de Boston || LNH ||63 ||8 ||21 ||29 ||47 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1985-1986|| Red Wings de Détroit || LNH ||13 ||1 ||7 ||8 ||16 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|1986-1987 || Red Wings de Détroit || LNH ||77 ||5 ||26 ||31 ||70 ||16 ||1 ||4 ||5 ||14 
|-
|1987-1988 || Red Wings de Détroit || LNH ||48 ||6 ||13 ||19 ||38 ||10 ||0 ||4 ||4 ||8 
|- 
|1988-1989 || Red Wings de Détroit || LNH ||66 ||1 ||15 ||16 ||41 ||6 ||0 ||0 ||0 ||4 
|-
|1989-1990 || Red Wings de Détroit || LNH ||66 ||4 ||14 ||18 ||22 ||- ||- ||- ||- ||- 

|860 ||105 ||335 ||440 ||605 ||82 ||8 ||24 ||32 ||64

Notes et références

Voir aussi 

Naissance en novembre 1955
Naissance à Chicago
Joueur international américain de hockey sur glace
Entraîneur américain de hockey sur glace
Choix de repêchage des Blackhawks de Chicago
Choix de repêchage des Roadrunners de Phoenix
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur des Bruins de Boston
Joueur des Red Wings de Détroit
Joueur des Hawks du Nouveau-Brunswick
Joueur des Black Hawks de Dallas
Joueur des Canadians de Kingston
Défenseur de hockey sur glace